

Первомайське сільське поселення — сільське поселення, Алатирський район, Чувашія
 Первомайське сільське поселення — сільське поселення, Виборзький район, Ленінградська область
 Первомайське сільське поселення — сільське поселення, Лямбірський район, Мордовія
 Первомайське сільське поселення — сільське поселення, Первомайський район, Томська область